Мата дел Позо има више значења:

 Мата дел Позо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мата дел Позо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику